Die Abkürzung CERP steht für:

 Confédération Européenne des Relations Publiques, europaübergreifender Dachverband, der nationale Public-Relations-Verbände und -Gesellschaften repräsentiert
 Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, ein französisches Pharmagroßhandelsunternehmen, siehe Astera
 Comité européen des régulateurs postaux, bekannter engl. European Committee for Postal Regulation, Ausschuss der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT)

CERP